Чордаш — фамилия. Известные носители:
 
 Чордаш, Давор (род. 1959) — министр по вопросам беженцев и перемещенных лиц Республики Сербской.
 Чордаш, Лайош (1932—1968) — венгерский футболист и тренер.